Guus Kuijer (né en 1942), auteur néerlandais de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Ruud Kuijer (né en 1959), sculpteur néerlandais.

Voir aussi 
 David Kuijers (né en 1962), peintre sud-africain.